.gs - o código TLD (ccTLD) na Internet para as Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul

Automóveis
Citroën GS
Lexus GS

Desambiguações de siglas